Phillips County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Phillips County (Arkansas)
 Phillips County (Colorado) 
 Phillips County (Kansas)
 Phillips County (Montana)